Агарунов — еврейская фамилия. Известные носители:

 Агарунов, Альберт Агарунович (1969—1992) — танкист, Национальный герой Азербайджана.
 Агарунов, Дмитрий Гаврилович (род. 1968) — предприниматель, владелец и генеральный директор медиакомпании Gameland.
 Агарунов, Яков Михайлович (1907—1992) — политический и общественный деятель Азербайджана, горско-еврейский поэт и драматург.